Valenciani – abitanti di Valencia (Venezuela)
Valenciani – abitanti di Valencia
Valenciani – abitanti di Valença (Bahia)
Valenciani – abitanti di Valença (Rio de Janeiro)
Valenciani – abitanti di Valença do Piauí